Козинська сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Козинська сільська рада — Київська область, Миронівський район
 Козинська сільська рада — Рівненська область, Радивилівський район